Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Truculent nach dem englischen Wort für wild oder aufsässig: 

HMS Truculent (1916) war ein Zerstörer der Yarrow-Klasse. Das Schiff lief 1917 vom Stapel und wurde 1927 zur Verschrottung verkauft.
HMS Truculent (P315) war ein U-Boot der Taciturn-Klasse (T-Klasse). Das Boot lief 1942 vom Stapel und sank 1950 nach einer Kollision. 

Truculent, HMS